Nicolaas Bloembergen (1920-2017), est un physicien néerlandais naturalisé américain.

Divers 
 (10447) Bloembergen est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme néerlandais